Ранчо ла Палома има више значења:

 Ранчо ла Палома (Ебано), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ла Палома (Ел Наранхо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику